Ngeno ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Ngeno (* 1997), kenianischer Langstreckenläufer 
 Geoffrey Ngeno (* 1980), kenianischer Sprinter